Локарно () — округ у Швейцарії в кантоні Тічино.
Адміністративний центр — Локарно.

Громади

Примітки 

Округи кантону Тічино